Atys (indicato da Dionigi di Alicarnasso come Capeto, in latino Capetus) è, secondo la mitologia romana, il sesto dei mitologici re albani, figlio di Alba e padre di Capys. Sempre secondo la mitologia, il suo regno durò 26 anni.  e probabilmente tra il 991 a.C. ed il 965 a.C..

La tradizione vuole che da Atys discenda la Gens Atia, che diede i natali alla madre di Augusto e ad altri illustri uomini romani.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini